Název Čakov má více obcí:
 Čakov (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Čakov (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice

Podobný název mají též:
 Čakovec – město v Chorvatsku
 Čakovičky – obec v okrese Praha-východ
 Čaková – obec v okrese Bruntál
 Cakov – část obce Senice na Hané v okrese Olomouc

 Čakovice – více obcí